Starchild steht für

 Alter Ego von Paul Stanley, Frontmann/Sänger von Kiss
 ein Schädelfund aus Mexiko, siehe Starchild-Schädel
 eine kanadische Rockband, siehe Starchild (Band)
 ein japanisches Plattenlabel, siehe StarChild